Ubuntu Live USB creator (usb-creator) est un outil pour créer des live USB d'Ubuntu ou de Debian à partir d'une image ISO. Cela permet de tester, d'utiliser et d'installer Ubuntu depuis un périphérique de stockage USB. On peut ainsi installer un système Ubuntu sur un ordinateur sans avoir besoin de graver un CD d'installation au préalable. Il faut bien entendu que le BIOS de l'ordinateur soit capable de démarrer depuis un périphérique USB (option configurable dans tous les BIOS récents).

Cet outil est disponible pour Gnome (paquet usb-creator-gtk) ou KDE (paquet usb-creator-kde). Il est installé par défaut avec la version desktop depuis Ubuntu 10.10 (accessible sous Gnome par le menu Système > Administration > Créateur de disque de démarrage).

Fonctions
 Choix d'une image ISO d'Ubuntu ou de Debian à installer.
 Installation d'un gestionnaire de démarrage sur le périphérique USB.
 Indicateur de progression de la création.
 Possibilité de réserver un espace pour stocker des documents.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste d'outils pour créer des systèmes live USB

Liens externes 
 Site du projet sur Launchpad
 Plus d'information sur le wiki Ubuntu anglais
 cd2usb
 Page de la documentation Ubuntu francophone
  Créer une clé USB Ubuntu bootable

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Live CD